EssayEdge — американський сервіс редагування текстів, що спеціалізується на підготовці документів для вступу до навчальних закладів США. Сервіс засновано 1997 року.

Про сервіс 
Це перший сервіс в США, що почав надавати послуги з підготовки вступних документів. Компанія спеціалізується на підготовці документів до найпрестижніших університетів США (університети Ліги Плюща), як для американських громадян, так і для іноземних студентів.

У компанії працюють редактори, що є випускниками чи працівниками університетів Ліги Плюща, таких як Гарвардський, Єльський, Принстонський, Колумбійський та інші університети.

Сервіс надає виключно консультаційні та редакторські послуги. Для роботи з сервісом користувачу потрібно завантажити документ і заповнити форму заявки. Редакторами сервісу було опрацьовано понад 50 тисяч робіт. текстів. Найпопулярніші типи документів — мотиваційні листи, вступні есе, автобіографії та резюме..

Послуги 
Основні послуги: перевірка тексту, редагування та консультації.

Перевірка тексту 
Перевірка тексту (Proofreading) допомагає студентам впорядкувати готове есе. Редактор вичитує роботу, виправляє граматичні й пунктуації помилки, не змінюючи суть тексту. Перевірка триває 24-48 годин.

Стандартний сервіс 
Стандартний пакет послуг (Standard) поєднує вичитку помилок та експертну критику документу. Редактор дає зворотній звязок щодо структури документу, змісту, акцентів тощо. Триває 24-48 годин.

Прем'єр 
Послуга включає персональну консультацію редактора з університету, консультація може складатися з двох телефонних розмов. Перша: знайомство, визначення цілей, структури документу. В другій редактор дає поради щодо документу, його структуру й форми. Після цього студент може протягом 14 днів спілкуватись з редактором через email.

Напрямки 
Навчальні заклади різного рівня в США вимагають різних типів документів: для вступу в коледж, на бакалаврат, в аспірантуру, для MBA, правознавства або медицини. Для кожного напрямку потрібен особливий набір документів.

Посилання 
 Сайт

Примітки 

Сайти США
Засновані у США 1997